Sopote je ime več naselij

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Sopote (pri Želinjah), nem. Sapoth, mestna občina Velikovec 
ter
 Sopotnica (Mali Ljubelj), nem. Sapotnica, mestna občina Borovlje

na Hrvaškem 
 Sopote, naselje v občini Žumberak

Viri 

Naselja v Zvezni deželi Koroška